Dekkera är ett släkte av svampar. Dekkera ingår i familjen Pichiaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dekkera

en:Dekkera